Василиј Гончаров (; 1861 − 23. август 1915) био је руски режисер и сценариста. Гончаров је један од пионира кинематографије у Руској империји.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1861.
Умрли 1915.
Руски режисери